Смокінг (від  — «костюм для паління») — вечірній клубний піджак чорного кольору

Також 
 Смокінг — алкогольний коктейль на основі джина, сухого вермуту, апельсинового біттера, безбарвного сухого фруктового лікеру, що виготовляється з мараскіновой вишні і абсенту.
 Смокінг — комедійний бойовик 2002 року з Джекі Чаном у головній ролі.